Хребтово — название населённых пунктов в России.

 Хребтово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Хребтово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Хребтово — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Хребтово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Хребтово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Хребтово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Хребтово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Хребтово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Хребтово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Хребтово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Хребтово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Хребтово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Малое Хребтово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.